Por SDI pode estar à procura de:
Serial Digital Interface, uma interface digital de áudio e vídeo
Interface de documento único, um método de organização de janelas em aplicações gráficas
Iniciativa Estratégica de Defesa, um programa militar dos Estados Unidos

Desambiguação